Rance (rivier), een rivier in Frankrijk
Waterkrachtcentrale Rance, getijdencentrale in bovenstande rivier
 Rance (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Sivry-Rance

 Rancé (parfum), parfummerk 
 Rancé (plaats), een gemeente in het Franse departement Ain

 Ranče, een plaats in Sloveense regio Podravska